KBO est un sigle qui peut désigner :
 Kuiper belt object, un objet de la ceinture de Kuiper ;
 Korea Baseball Organization (en français, Organisation coréenne de baseball), la ligue professionnelle de baseball de Corée du Sud.

KBO est un code qui peut désigner :
 aéroport de Kabalo, un aéroport de la république démocratique du Congo, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports